Кири́лл Ви́кторович На́бутов () — советский и российский спортивный комментатор, телеведущий, журналист, продюсер.

Биография 
Родился 16 августа 1957 года в Ленинграде в семье известного советского спортивного комментатора Виктора Набутова и журналистки Ленинградское радио Светланы Тихой. После окончания в 1979 году факультета журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова работал спортивным комментатором Ленинградского телевидения. Работал комментатором на Олимпийских играх в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Калгари, Лиллехаммере, Нагано, Сиднее, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.

В 1988—1990 годах был одним из ведущих программы «Телекурьер». В 1991 году создал авторскую программу «Адамово яблоко», ставшую первым в СССР мужским телевизионным журналом. Программа выходила сперва на Ленинградском телевидении (1991—1995), а затем на всероссийском канале «РТР» (1996—1998). В 1995—1998 годах вёл программу «Ноу смокинг» на «5 канале».

В 1994 году основал телевизионную компанию «Адамово яблоко», производящую телепередачи и документальные фильмы для российских телеканалов.

В 1998 году стал обладателем Гран-при конкурса журналистов Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо-1997».

С сентября 1999 года — автор и ведущий программ «Один день» и «Служба спасения» на канале НТВ, здесь и далее — не являясь его штатным сотрудником. В 2001 году, после смены руководства НТВ, его программа «Один день», которую он по договору производил для этого канала, не заинтересовала нового главного продюсера Александра Олейникова, в связи с чем по приглашению Александра Левина Набутов стал внештатно сотрудничать с каналом ТВ-6. В этом качестве вёл программы «За стеклом» и «Один день».

Набутов должен был стать одним из комментаторов лыжных гонок и биатлона на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в феврале 2002 года в составе бригады РТР, но отказался от этой роли по собственному желанию и в связи с тем, что по договору, заключённому с тогда ещё каналом ТВ-6, обязан был отработать второй сезон программы «За стеклом» «Последний бифштекс», шедший параллельно с соревнованиями.

С 2002 года — ведущий программы «Один день» на канале ТВС. Также делал для телеканала циклы документальных передач «Тайны финской войны» и «Петербург от А до Я» — к 300-летию со дня основания Северной столицы. Завершил сотрудничество с ТВС в мае 2003 года, перейдя обратно на телеканал НТВ по приглашению его генерального директора Николая Сенкевича.

С мая 2003 по июль 2004 года — главный продюсер телекомпании НТВ. Вёл юбилейный концерт к 10-летию канала в октябре 2003 года и сделал специальный проект «Один день за кулисами НТВ» к той же дате. После 2004 года продолжил работу на телеканале, но уже как ведущий программ («Фактор страха: Сибирь», «Один день. Новая версия») и документальных циклов: «Наказание: русская тюрьма вчера и сегодня», «Олимпийские тайны России», «Битва за Север» и др.

С апреля 2007 по июль 2008 года отработал в качестве комментатора два сезона передачи «Король ринга» на «Первом канале» в паре с Владимиром Познером.

В 2008 году принял участие в создании, запуске и производстве специализированного телеканала о здоровом образе жизни «Тонус-ТВ».

С 22 марта 2009 года комментировал матчи с участием футбольного клуба «Зенит» на телеканале «100 ТВ» (Санкт-Петербург), позднее также делал это для телеканала «Санкт-Петербург». С 7 марта 2010 по июль 2012 года — один из ведущих развлекательного шоу на «Первом канале» под названием «Жестокие игры».

13 февраля 2010 года комментировал открытие зимних Олимпийских игр в прямом эфире «Первого канала» паре с Владимиром Познером. 27 июля 2012 года в том же качестве и на том же канале работал на церемонии открытия летних Олимпийских игр в паре с Владимиром Гомельским.

С 18 марта по 31 мая 2013 года — ведущий передачи о заключённых «Пока ещё не поздно!» на «Первом канале». В том же году комментировал шоу «Вышка».

7 и 23 февраля 2014 года комментировал церемонию открытия зимних Олимпийских игр на «Первом канале» в паре с Анатолием Максимовым и церемонию закрытия в паре с Владимиром Гомельским. Затем в феврале 2015 года к церемониям был записан ретроспективный комментарий — Набутов комментировал происходящее уже с Владимиром Познером.

Осенью 2014 года вёл десятый сезон спортивного шоу «Большие гонки». В октябре 2015 года комментировал телешоу «Вместе с дельфинами». С 31 января по 28 мая 2016 года вёл программу «Без страховки» вместе с Яной Чуриковой.

С 25 сентября 2015 по 28 июля 2016 года был ведущим азартной игры «Народ против Кирилла Набутова» на радиостанции «Серебряный дождь».

В июне 2016 года комментировал футбольный матч чемпионата Европы во Франции между сборными России и Англии на «Первом канале» в паре с Вячеславом Малафеевым.

С октября 2016 по май 2017 года вместе с Ильёй Лазерсоном был ведущим кулинарной программы «Банкет. Фуршет. Недорого» на телеканале «Еда».

Летом 2014, 2016 и 2019 годов был одним из ведущих корпоративных игр, которые проводились в «Форте Боярд». Эти игры не попали в эфир.

В 2020 году стал главным продюсером телеканала «День Победы», вещавшего в пакетах оператора «Триколор» с 3 апреля по 31 мая. Запуск был приурочен к 75-летию Победы.

В 2020 году запустил YouTube-канал «Набутовы», в котором выступает ведущим вместе со своими сыновьями — Виктором и Петром.

В феврале 2022 года осудил ввод российских войск на Украину. 

В марте 2023 года уехал из России. В настоящее время проживает в Риге. .

Документальные фильмы 
Принимал участие в работе над рядом документальных телефильмов:

Семья 
Отец — Виктор Сергеевич Набутов (1917—1973), советский футболист, вратарь ленинградского «Динамо», затем спортивный комментатор Ленинградского телевидения. Мать — Светлана Мефодьевна Тихая (1925—2011), радиожурналист, редактор, музыковед.

Первая жена — Алла Шаткова (р. 1956), журналист, дочь боксёра Геннадия Шаткова. От этого брака есть два сына: Виктор (р. 1978) и Пётр (р. 1990). Пётр в 2014 году переехал в Камбоджу.

Вторая жена (с 2001 года) — Мария Геннадиевна Тараканова, выпускница экономического факультета Ленинградского университета, в прошлом — генеральный директор телекомпании «Адамово яблоко».

Интервью 

  // ГражданинЪ TV. 25 октября 2022.

Примечания

Ссылки 
 А. Самойлов. Кирилл, сын Виктора
 Кирилл Набутов: «Из всего нужно делать шоу»
 Интервью Кирилла Набутова на YouTube-канале «ещёнепознер», 2020 год

Спортивные комментаторы России
Журналисты СССР
Журналисты России
Футбольные телекомментаторы
Телеведущие НТВ
Телеведущие Первого канала
Телеведущие канала «Россия-1»
Телеведущие канала ТВС
Телеведущие ТВ-6
Журналисты ТВ-6
Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Кирилл Викторович
Телеведущие Пятого канала (Россия)
Радиоведущие России
Ведущие радиостанции «Серебряный дождь»
Игроки «Что? Где? Когда?»
Телепродюсеры России
Блогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Русская эмиграция пятой волны